Скок мотком у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2010. у Дохи одржано је 12. и 13. марта.

Титулу освојену у Валенсији 2008, није бранио Јевгениј Лукјаненко из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 15 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
Стање на дан 11. март 2010. 
{| class="wikitable"
|-
| Светски рекорд
| 6,15
| rowspan="2" | Сергеј Бупка, 
| Доњецк, Украјина
| 21. фебруар 1993.
|-
| rowspan="2" | Рекорди светских првенстава у дворани
| rowspan="2" | 6,00
| Севиља, Шпанија
| 9. март 1991.
|-
| Жан Галфион, 
| Маебаши, Јапан
| 6. март 1999.
|-
| Најбољи резултат сезоне у дворани
| 5,85
| Рено Лавилени, 
| Париз, Француска
| 28. фебруар 2010.
|-
| Европски рекорд
| 6,15
| Сергеј Бупка, 
| Доњецк, Украјина
| 21. фебруар 1993.
|-
| Северноамерички рекорд
| 6,02
| Џеф Хартвиг, 
| Зинделфинген, Немачка
| 10. март 2002.
|-
| Јужноамерички  рекорд
| 5,65
| Фабио Гомес да Силва, 
| Линц, Аустрија
| 3. фебруар 2011.
|-
| Афрички рекорд
| 5,90
| Окерт Бритс, 
| Лијевен, Француска
| 16. фебруар 1997.
|-
| Азијски рекорд
| 6,92
| Игор Потапович, 
| Стокхолм, Шведска
| 19. фебруар 1998.
|-
| Океанијски рекорд
| 6,06
| Стивен Хукер, 
| Бостон, САД
| 7. фебруар 2009.
|-
! colspan="5"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2010. 
|-
| Најбољи резултат сезоне
| rowspan="2" | 6,01| rowspan="2" | Стивен Хукер, 
| rowspan="2" | Доха, Катар
| rowspan="2" | 13. март 2010.
|-
| Рекорди светских првенстава у дворани|}

 Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (11. марта 2010), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2010.

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC -1

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 5,75 м. Норму није испуни ниједан такмичар тако да су се 9 пласирала у финале по постигнутом резултату. (кв''').,

Финале 
Такмичење је одржано 13. марта 2010. године у 16:15 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2010.

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани